Die 4. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 10. bis 16. Juni 1985 in Calgary, Kanada im Pengrowth Saddledome statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Qualifikation
 Andy Goode/Gillian Clark- Lee Deuk-choon/Kang Haeng-suk: 15:13, 15:5
 Shūji Matsuno/Michiko Tomita- Sozinho Guerra/Indira Bhikha: 15:2, 15:3
 Sung Han-kuk/Hwang Hye-young- Rolf Rüsseler/Heidi Krickhaus: 15:8, 15:0
 Kim Moon-soo/Chung So-young- Graeme Robson/Toni Whittaker: 15:13, 15:7
 Leroy D’sa/Madhumita Bisht- Bob Gilmour/Barbara McKinley: 15:12, 15:8
 Pradeep Gandhe/Ami Ghia- Broddi Kristjánsson/Þórdís Edwald: 15:7, 15:6
 Dan Travers/Pamela Hamilton- Samson Egbeyemi/A. Onuoha: 15:7, 15:2
 Park Joo-bong/Yoo Sang-hee- Simon Gondwe/Mary Mukangwa: w.o.
 Shinji Matsuura/Kimiko Jinnai- Benoît Pitte/Anne Méniane: 15:1, 15:5
 Ulf Johansson/ Gillian Martin- Peter Baum/Dawn Race: 18:15, 15:11
 Bob MacDougall/Denyse Julien- Armando del Carpio /Carmen Bellido: 15:4, 15:4

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Finalrunde

Referenzen
 Badminton-Sport, 1985, S. 4–8
 WorldBadminton.net Resultate
 Badminton.de: Herreneinzel

1985
Weltmeisterschaft 1985
Weltmeisterschaft